Alcorque puede referirse a:

El agujero alrededor del tronco o Cajete.
El nombre común de la planta Quercus petraea.
El nombre común de la planta '''Quercus suber.
Chanclo, sandalia o zapato con suela de corcho, que se suele confundir con el chapín.